-{PGC}- 11990 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 1903/1
IC 1903/2